Антонуччи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Антонуччи, Антонио Бенедетто (17 сентября 1798, Субьяко, Папская область — 29 января 1879, Анкона, королевство Италия) — итальянский кардинал и папский дипломат.
 Антонуччи, Джорджио (24 февраля 1933 — Флоренция, 18 ноября 2017) — известный итальянский врач и психотерапевт.
 Антонуччи, Мирко (род. 11 марта 1999 года, Рим, Италия) — итальянский футболист, вингер.